Christoph von Trautmannsdorf ist der Name folgender Personen:

* Christoph von Trautmannsdorf (Bischof) (um 1435–1480), Bischof von Seckau
 Christoph von Trautmannsdorf (Abt) (?), Abt von Stift Tepl